G98 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Mauser G98, un fusil standard de l'armée allemande.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres